Гран-при Исберга () — ежегодная шоссейная однодневная велогонка, проводящаяся с 1947 года в районе французского города Исберг департамента Па-де-Кале в регионе О-де-Франс.

Входит в UCI Europe Tour, имеет категорию 1.1.

Велогонка входит в календарь Велошоссейного кубка Франции.

Победители

Многократные победители

Победители по странам

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 
 
 
 
 Гран-при Исберга (cyclingarchives.com)
 Гран-при Исберга (cqranking.com)
  Гран-при Исберга (procyclingstats.com)
 Гран-при Исберга (cyclebase.nl)

Мероприятия, регулярно проводимые с 1947 года
Велогонки во Франции